Mann und Frau steht für:

 Mann und Frau (Skulptur), Skulptur in Bremen von Christa Baumgärtel (1992)
 Mann und Frau (Roman), Roman von Zeruya Shalev (2001)

Siehe auch:

 Ein Mann und eine Frau, französischer Film von Claude Lelouch (1966)
 MANN/FRAU, Mini-Serie von Christian Ulmen (2018)